Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in Andlersdorf enthält das denkmalgeschützte, unbewegliche Objekt der Gemeinde Andlersdorf.

Denkmäler

Literatur 
 Bundesdenkmalamt (Hrsg.): Die Kunstdenkmäler Österreichs – Niederösterreich nördlich der Donau. Verlag Berger, Horn

Einzelnachweise 

Andlersdorf
!